

Київський — хутір, Даниловський район, Волгоградська область
 Київський — селище, Каргасоцький район, Томська область
 Київський вокзал — пасажирський термінал станції Москва-Пасажирська-Київська Московської залізниці, один з 9 вокзалів Москви

Див. також 
 Київ (значення)
 Київське
 Київський автобус
 Київський військовий округ
 Київський метрополітен
 Київський район
 Київський торт
 Київський трамвай
 Київський тролейбус
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені В. К. Карпенка-Карого
 Київський політехнічний інститут